La rivière Taf

 Le sigle TAF peut faire référence à :
 la compagnie aérienne brésilienne TAF
 Terminal Aerodrome Forecast, une prévision météorologique aéronautique
 Théorème des accroissements finis, un théorème d'analyse, en mathématiques
 Tribunal administratif fédéral, en Suisse
 en anglais, Terminal Aerodrome Forecast (prévision d'aérodrome)
 en informatique, Transparent Application Failover, mécanisme de prise en compte de la haute disponibilité (Oracle Database)
 la base de données Techniciens Artistes Figurants en région, utilisée par le cinéma.
 dans un sujet d'examen : Travail à faire, autre explication possible pour l'origine de l'expression argotique du mot taf, synonyme de travail.
 le club de football : Troyes Aube Football

En argot :
 Le taf est à l'origine la part de butin attribuée à chaque membre d'une bande. Par extension ce mot désigne ce qui rapporte, donc le travail.
 le mot taf , peut être employé comme synonyme du mot travail (également le verbe taffer), acronyme probable de l'expression « travail à faire », voir ci-dessus.
 une taf (ou taffe) désigne le fait d'inhaler de la fumée en tirant sur une cigarette ou un joint.

Voir aussi 
 TAAF, sigle désignant les terres australes et antarctiques françaises.

Notes et références